Ellington peut faire référence à :

Patronyme
 Duke Ellington (1899-1974), pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz américain ;
 Erik Ellington (né en 1977), skater américain ;
 Mercer Ellington (1919-1996), trompettiste et chef d'orchestre de jazz américain, fils de Duke Ellington ;
 Richard Ellington (1914-1980), écrivain américain de romans policiers ;
 Wayne Ellington (1987-), joueur américain de basket-ball.

Toponyme
 Ellington, ville américaine du Connecticut ;
 Ellington, ville américaine du comté de Chautauqua, dans l'État de New York ;
 Ellington, village anglais dans le Cambridgeshire ;
 Ellington, village anglais dans le Northumberland ;
 Ellington Airport, aéroport américain (code IATA: EFD) du Comté de Harris au Texas.
 Ellington, une ville  du comté de Reynolds, dans le Missouri.

Télévision 
 Ellington, téléfilm britannique de Gordon Flemyng diffusé en 1994
 Ellington, série télévisée britannique diffusée en 1996

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais